Dixonville podría referirse a:

 Dixonville, San Luis, Argentina
 Dixonville, Florida, Estados Unidos
 Dixonville, Pensilvania, Estados Unidos